Seminole County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Seminole County (Florida) – okres státu Florida
 Seminole County (Georgie) – okres státu Georgie
 Seminole County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma